Яблоница — топоним.

Россия 
 Яблоница — деревня в Боталовской волости Куньинского района Псковской области

Украина 
 Яблоница — село в Верховинском районе Ивано-Франковской области
 Яблоница — село в Надворнянском районе Ивано-Франковской области
 Яблоница — село в Путильском районе Черновицкой области